Avanos (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Avanos (stad), een stad in het Turkse district Avanos